Казинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Казинская волость (Валуйский уезд) — в составе Воронежской губернии, Валуйский уезд
 Казинская волость (Задонский уезд) — в составе Воронежской губернии, Задонский уезд
 Казинская волость (Павловский уезд) — в составе Воронежской губернии, Павловский уезд
 Казинская волость (Елецкий уезд) — в составе Орловской губернии, Елецкий уезд
 Казинская волость (Скопинский уезд) — в составе Рязанской губернии, Скопинский уезд